Mentzel ist der Familienname folgender Personen:

 Achim Mentzel (1946–2016), deutscher Musiker und Fernsehmoderator
 Arno Mentzel-Reuters (* 1959), deutscher Altgermanist, Bibliothekar, Archivar und Buchwissenschaftler
 Carl Mentzel, deutscher Landschaftsmaler, Lithograf und Zeichenlehrer
 Christian Mentzel (1622–1701), deutscher Mediziner, Botaniker und Sinologe
 Christian Mentzel (Kaufmann) (1667–1748), Kaufmann, Philanthrop und Gutsbesitzer
 Elisabeth Mentzel (1847–1914), deutsche Schriftstellerin
 Ernst Mentzel (1878–1960), deutscher Politiker (DNVP), MdR
 Franz Mentzel (1864–1949), Senatspräsident am Reichsgericht
 Friedrich Mentzel (1893–1945), deutscher Ingenieur
 Günter Mentzel (1936–2007), deutscher Bauarbeiter und Streikführer
 Hans-Joachim Mentzel (* 1966), deutscher Kinderradiologe
 Hans-Peter Mentzel (* 1957), deutscher Fußballspieler
 Heinrich Mentzel (1838–1901), deutscher Bergbeamter
 Johann Christian Mentzel (1661–1718), deutscher Mediziner
 Johann Georg Mentzel (1677–1743), deutscher Kupferstecher
 Karl Philipp Mentzel (1703–1753), deutscher Hof-, Kammer- und Kirchenrat
 Oswald Mentzel (1801–1874), deutscher Tierzüchter 
 Otto Friedrich Mentzel (1709–1801), Polizeioffizier und Verfasser von Schriften über Südafrika
 Rudolf Mentzel (1900–1987), deutscher Wehrchemiker, Ordinarius an der TU Berlin, Mitglied der SS und NSDAP
 Rudolph Mentzel (1799–1856), deutscher Hüttenbeamter, Geologe und Mineraloge
 Van Bo Le-Mentzel (* 1977), deutscher Architekt laotischer Herkunft
 Walter Mentzel (1899–1978), deutscher Politiker (CDU)
 Zbigniew Mentzel (* 1951), polnischer Prosaschriftsteller, Essayist, Feuilletonist und Literaturkritiker

Sonstiges:
 Mentzelberg, Berg im Königin-Maud-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Mencel
 Menzel
 Menczel